Дудкина — женская форма русской фамилии .

Известные носители 
 Дудкина, Вероника Михайловна (род. 1975) — российская баскетболистка.
 Дудкина, Ксения Павловна (род. 1995) — российская гимнастка.
 Дудкина, Полина Сергеевна (род. 1988) — российская театральная и телевизионная актриса, лауреатка специального приза экспертного совета премии «Золотой софит» (2015).